Das Damendoppel (Rollstuhl) der French Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerinnen waren Diede de Groot und Aniek van Koot, die erneut das Turnier gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2021